Finlay steht für:
 Finlay (Name), irisch-schottischer Vor- und Familienname
 Finlay River, Fluss in Kanada
 15P/Finlay (Komet), Komet

Siehe auch: Finley